Toponímia:
 Tous, municipi del País Valencià a la comarca de la Ribera Alta
 Sant Martí de Tous, municipi de la comarca de l'Anoia
 Casa-fàbrica Tous
 Ermita Mas de Tous a la Pobla de Vallbona (Camp de Túria, País Valencià) 
 Embassament de Tous embassament del riu Xúquer entre les comarques valencianes de la Canal de Navarrés i la Ribera Alta
 Pantà de Sant Martí de Tous, embassament de la riera de Tous afluent del riu Anoia
 Punta dels Tous muntanya de la Bisbal de Falset (comarca del Priorat)
 Tossal de Tous, muntanya de Sarroca de Bellera (Pallars Jussà)
 Biografies:
 Albert Tous Aguiló (1962), tennista mallorquí
 Alfons de Tous, president de la Generalitat de Catalunya (1396 - 1413)
 Enric Tous i Carbó (Barcelona, 1925) arquitecte català
 Fernanda Ramon Tous, política mallorquina del PSM
 Joan Ordinas i Tous (Santa Margalida, 1839 - Girona, 1899), cantant mallorquí de la corda de baix
 Josep Tous, diversos personatges
 Llorenç Tous Massanet (Capdepera, 1933), religiós, teòleg i poeta mallorquí
 Nicolau Tous, diversos personatges
 Paco Tous (Sevilla, 1964), actor espanyol
 Ramon de Tous (s. XIII - XIV), cavaller de la Companyia catalana d'Orient
 Altres:
 Joieria Tous